Live – amerykański zespół rockowy
 Windows Live – serwis internetowy firmy Microsoft
 Xbox Live – usługa Microsoftu dla konsoli Xbox 360

Albumy muzyczne zatytułowane Live:
 Live (album Black Uhuru)
 Live (album Blind Guardian)
 Live (album Burning Speara)
 Live (album Dune)
 Live (album Eloy)
 Live (album Ewy Demarczyk)
 Live (album Guano Apes)
 Live (album Hari Mata Hari)
 Live (album Huntera)
 Live (album Illusion)
 Live (album In Extremo)
 Live (album Iron Butterfly)
 Live (album Krzysztofa Krawczyka)
 Live (album Możdżer, Danielsson, Fresco)
 Live (album Raya Charlesa)
 Live (album Simona Webbe)
 Live! (album Status Quo)
 Live (album tria Marcina Wasilewskiego)
 Live (album Ushera)
 Live! (album Voltaire’a)
 Apocalyptica – Live (2001) – koncertowe DVD
 Brygada Kryzys – Live (1981)
 TSA – Live (1982)
 Gary Moore – Live (1983)
 Lombard – Live (1983)
 Perfect – Live (1983)
 Saxon – Live (1983)
 String Connection – Live (1984)
 Azyl P. – Live (1985)
 Kombi – Live (1986)
 Maanam – Live (1986)
 Eurythmics – Live (1987)
 Michał Bajor – Live (1987)
 The Kelly Family – Live (1988)
 Józef Skrzek – Live (1989)
 Walk Away – Live (1990)
 Jacek Kaczmarski, Zbigniew Łapiński – Live (1991)
 AC/DC – Live (1992)
 Sedes – Live (1993)
 Erykah Badu – Live (1997)
 Metal Church – Live (1998)
 Alice in Chains – Live (2000)
 Rejestracja – Live (2001)
 Kasa Chorych – Live (2006)
 Totentanz – Live (2009)
 Coma – Live (2010)
 Ewa Farna – Live (2011)
 Kombi Łosowski – Live (2013)
 1984 – Live (2015)

Zobacz też 
 Live!
 Live Aid – koncert rockowy zorganizowany 13 lipca 1985
 Live 8 – seria koncertów charytatywnych które miały miejsce w lipcu 2005 roku
 Live act
 Na żywo